У́гольное — село в Верхнеколымском улусе Якутии, административный центр муниципального образования Угольнинский наслег.

География 
Расположено на берегу горной реки Зырянки, в 65 км к западу от районного центра — посёлка городского типа Зырянка, и является одним из первых населённых пунктов улуса.

История 
Образовано в 1936 году.

Население

Инфраструктура 

В селе есть средняя общеобразовательная школа (открыта в 1946 году), детский сад «Малыш», дизельная электростанция, клуб, ФАП, водоочистные сооружения, а также находится управление ЗАО «Зырянский угольный разрез», которое занимается добычей угля открытым способом на территории наслега.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
	

Населённые пункты Верхнеколымского улуса